Hans Maier kan syfta på bland andra:

* Hans Maier (1909–1943), tysk roddare
 Hans Maier (1916–2018), nederländsk vattenpolospelare